«Balapan» () — казахстанский детский телеканал. Начал вещание 27 сентября 2010 года. Входит в состав АО РТРК «Казахстан». С 3 сентября 2012 года вещание переведено в новый медиацентр «Қазмедиа орталығы» в Астане. Вещает 17 часов в сутки на казахском языке в SD формате.

Распространение 
Входит в пакет бесплатных каналов OTAU TV и Базовый пакет совместного IPTV-бренда ТОО Alacast и АО «Казахтелеком» iD TV. Присутствует в основном мультиплексе национального оператора эфирного цифрового телерадиовещания АО «Казтелерадио». Ретранслируется кабельными операторами.

Программы 
 «Ол кім? Бұл не!»
 «Шарайна»
 «Күлегеш»
 «Сен білесің бе?»
 «Он саусақ»
 «Көңілді такси»
 «Жолың болсың, балақай!»
 «Дәрумен»
 «Бала тілі — бал»
 «Кәсібің-нәсібің!»
 «Зерде»
 «Жүзден жүйрік»
 «Бауырсақ»
 «Hello, балапан!»
 «Санамақ»
 «Айжұлдыз»
 «Мүмкіндік»
 «Сүйкімді София»
 «Теңбіл доп»
 «Сүйкімді қонжықтар»
 «Расулдың хикаялары»

Мультсериалы 
 «Baldyrģan»
«Alpamys»
 «Aldar Kóse»
 «Ġaģaiypstanģa saiahat»
 «Қанатты барыс»
 «Раф және оның достары»
 «Манон»
 «Ерекше қыз»
 «Чиро»
 «Еріншектер елі»
 «Дала ойындары»
 «Хайди»
 «Зак Дауыл»
 «Достық — жеңілмейтін күш»
«Білгіштер» 
«Алтын кілт» 
«Глобус» 
«Көңілді көкөністер» 
«Жібек»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ДТ «Балапан»

Телеканалы, запущенные в 2010 году
Телеканалы на казахском языке
Детские телеканалы
Государственные телеканалы Казахстана
РТРК «Казахстан»